Magnetischer Pol, Magnetpol steht für:

 die beiden Bereiche an einem Magneten, in deren Umgebung die magnetische Feldstärke besonders hoch ist, siehe Magnetismus
 die Schnittpunkte der Achse des Erdmagnetfelds mit der Erdoberfläche, siehe Pol (Geomagnetismus)
 Hypothetische Teilchen, die eine magnetische Ladung tragen, oder Teilchenverbände, die sich scheinbar so verhalten, siehe Magnetischer Monopol